Néstor Rodríguez (* Guayaquil, Ecuador, 15 de mayo de 1987) es un futbolista ecuatoriano su posición es delantero y su club actual es el Guayaquil Sport de la Segunda Categoría de Ecuador.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Ecuador
Futbolistas del Club Deportivo Atlético Audaz
Futbolistas del Club Círculo Deportivo Ferroviarios
Futbolistas del Guayaquil Sport Club
Futbolistas de Fuerza Amarilla Sporting Club
Futbolistas del Barcelona Sporting Club